RMS Carmania puede referirse a:
 : un barco transatlántico de la compañía naviera Cunard Line, en servicio entre 1905 y 1932.
 : un barco transatlántico de la compañía naviera Cunard Line botado en 1954, llamado así entre 1962 y 1973.